

Musica
 Coltrane – album del 1957 di John Coltrane
 Coltrane – album del 1962 di John Coltrane

Persone
 Alice Coltrane, pseudonimo di Alice McLeod – pianista, organista e arpista statunitense
 Ellar Coltrane, nato Ellar Coltrane Kinney Salmon – attore statunitense
 John Coltrane – sassofonista e compositore statunitense
 Robbie Coltrane, pseudonimo di Anthony Robert McMillan – attore, comico e scrittore britannico

Altro
 5893 Coltrane – asteroide della fascia principale
 Coltrane – romanzo a fumetti di Paolo Parisi del 2008
 Rosco P. Coltrane – personaggio immaginario della serie televisiva americana statunitense Hazzard